raptory (wł. dromeozaury) – rodzina teropodów
 Lockheed F-22 Raptor – amerykański samolot myśliwski
 Raptor – silnik rakietowy
 Raptor – stalowa kolejka górska w parku Gardaland we Włoszech